Симон Ассемании ( — Симъан ас-Симъани, ; 19 февраля 1752, Триполи, Османская империя (ныне — в Ливане) — 7 апреля 1821, ) — итальянский востоковед арабского происхождения. Внучатый племянник Иосифа Симона Ассемани.

Обучался в Риме. В течение 20 лет был миссионером в Сирии. После возвращения в Италию в 1785 году стал профессором восточных языков в падуанской семинарии, а затем в Падуанском университете. Занимался изучением вопросов истории и культуры арабов.

Научные труды 
 «Историческое исследование о происхождении, религии, литературе и обычаях арабов в эпоху до Магомета»;
 «Каталог восточных рукописей Нанианской библиотеки»;
 «Museo cufico Naniano illustrato» — труд по нумизматике древнего Востока.

Литература 
 
 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 125.

Востоковеды Италии
Нумизматы Италии